Sofiïvka (oblast de Dnipropetrovsk)
 Sofiïvka (raïon de Horlivka)
 Sofiïvka (raïon de Kramatorsk)

uk:Софіївка